Koncert, más néven versenymű, komolyzenei műfaj
 Koncert, más néven hangverseny, komolyzenei rendezvény
 Koncert, könnyűzenei rendezvény
 Koncert, Hermann Bahr színdarabja (1909)
 A Koncert, az Illés-együttes koncertalbuma (1981)
 Koncert, az Omen koncertalbuma (1994)
 Koncert, az Ossian koncertalbuma (1998)
 Koncert, a Kárpátia válogatásalbuma (2022)